Royal Tilleur FC was een Belgische voetbalclub uit Tilleur in Saint-Nicolas, nabij Luik. De club bestond van 1899 tot die in 1995 opging in Royal Club Liégeois. Tilleur FC was bij de Belgische Voetbalbond aangesloten met stamnummer 21 en had blauw-witte kleuren.

Geschiedenis 
De club werd als Tilleur FC opgericht in 1899. Tilleur trad in 1909 aan in Bevordering, toen de Tweede Klasse. In 1920 won men de reeks, maar geen enkele club promoveerde naar de hoogste afdeling, en zo bleef men nog enkele jaren in Tweede Klasse. In 1925 kreeg de club de koninklijke titel en werd Royal Tilleur FC. Dat jaar won de club opnieuw zijn reeks en promoveerde ditmaal wel naar de Eerste Klasse. Tilleur haalde in 1925/26 slechts drie overwinningen in de competitie, eindigde laatste met slechts 8 punten en zakte na één seizoen terug naar Tweede. In 1928/29 had Tilleur opnieuw Eerste Klasse bereikt, maar met slechts 9 punten zakte de club opnieuw onmiddellijk. In 1933 slaagde Tilleur er nogmaals in z'n reeks in Tweede Klasse te winnen, maar weer werd de club het seizoen erop allerlaatste en kon zich slechts één seizoen handhaven in Eerste Klasse.

Vlak voor de Tweede Wereldoorlog, in 1939, had Tilleur opnieuw zijn reeks in Tweede Klasse gewonnen. De club promoveerde opnieuw en speelde tijdens de oorlog, ondanks enkele competitieonderbrekingen, voor het eerst enkele jaren naeen op het hoogste niveau. In 1943/44 werd Tilleur laatste, maar dit seizoen was door de oorlog erg moeilijk verlopen, en de club werd opnieuw opgevist en mocht ook de eerste naoorlogse competitie van 1945/46 in Eerste Klasse aantreden. Tilleur werd echter voorlaatste en degradeerde weer.

In 1948 won Tilleur weer zijn reeks, en van 1948 tot 1959 volgde nu een decennium onafgebroken voetbal in de hoogste afdeling. Daarna degradeerde de club weer, maar kon nog even terugkeren van 1964 tot 1967. In 1965 haalde Tilleur zijn beste eindresultaat ooit met een vierde plaats. In 1967 zakte Tilleur echter definitief weg uit de hoogste afdeling. In 1973/74 volgde een eerste maal een seizoen in Derde Klasse, in 1976 zakte de club uiteindelijk ook definitief weg uit de Tweede Klasse. In 1982/83 was de club een eerste maal weggezakt tot in Vierde Klasse, maar kon dankzij een titel nog even terugkeren naar Derde. In 1985 zakte men echter opnieuw naar Vierde. In 1989 fuseerde de club met Royal Saint-Nicolas FC de Liège (stamnummer 667) tot Royal FC Tilleur - Saint-Nicolas dat met stamnummer 21 van Tilleur verder speelde. De fusieclub won in 1990 zijn reeks in Vierde Klasse en kon terugkeren in Derde Klasse.

In 1995 zou de club uiteindelijk met Royal Club Liégeois (stamnummer 4) tot Royal Tilleur FC de Liège fuseren, maar door de voetbalbond werd deze fusie officieel niet goedgekeurd. De nieuwe club ging met het stamnummer van Club Liégeois door en ging spelen in het stadion Stade de Buraufosse in Tilleur; stamnummer 21 werd geschrapt.

In 2002 werd FC Tilleur-Saint-Nicolas opgericht (stamnummer 9405). In 2003 fuseerde deze club met Royal Cercle Sportif Saint-Gilles (2878) tot RFC Tilleur-Saint-Gilles en het stamnummer 9405 verdween. In 2014 fuseerde de club met Royal Football Cité Sport Grâce-Hollogne (2913) tot RFC Tilleur en ging verder onder stamnummer 2913.

Resultaten

Bekende spelers 
 Jean-Paul Colonval
 François Daenen
 Joseph Pannaye
 Albert Sulon
 Serge Kimoni

Zie ook 
 RFC de Liège
 FC Tilleur (2913)

Tilleur
Saint-Nicolas
Sportvereniging in Luik (provincie)